Парламентские выборы состоялись в Южной Осетии 9 июня 2019 года.

Правящая партия «Единая Осетия» потеряла большинство в парламенте.

Перед выборами была введена новая избирательная система, предусматривающая смешанную избирательную систему: 17 из 34 мест избираются путем пропорционального представительства в одном общенациональном округе, а остальные 17 избираются путем голосования в одномандатных округах.

Результаты голосования 

Выборы в Южной Осетии